Barrington Lake ist der Name folgender Seen:

in Kanada:
 Barrington Lake (Manitoba)
 Barrington Lake (Nova Scotia)
 Barrington Lake (Ontario)

in den Vereinigten Staaten:
 Barrington Lake (Georgia)
 Barrington Lake (Ohio)

Siehe auch:
 Lake Barrington